W Polsce:
 Letnica – dzielnica Gdańska
 Letnica – rzeka w Polsce, dopływ Obry
 Letnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica
 Letnica – dawna gromada
 Letnica – przystanek kolejowy

Inne:
 Letnica – miasto w Bułgarii
 Letnica − gmina w Bułgarii